Bogdana steht für:

 Kloster Bogdana, rumänisch-orthodoxes Kloster in Rădăuți (Radautz), Kreis Suceava, Region Bukowina in Rumänien
 2S22 Bohdana, eine ukrainische Radhaubitze

Orte in Rumänien:
 Bogdana (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău, siehe Liste der Orte im Kreis Bacău
 Bogdana (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași, siehe Liste der Orte im Kreis Călărași
 Bogdana (Sălaj), Gemeinde im Kreis Sălaj, siehe Liste der Orte im Kreis Sălaj
 Bogdana (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman, siehe Liste der Orte im Kreis Teleorman
 Bogdana (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui, siehe Liste der Orte im Kreis Vaslui

Siehe auch:
 Bogdan